Bumirejo (Kaliangkrik)
 Bumirejo (Karangawen)
 Bumirejo (Kepoh Baru)
 Bumirejo (Kesamben)
 Bumirejo (Lendah)
 Bumirejo (Margorejo)
 Bumirejo (Mojotengah)
 Bumirejo (Mungkid)
 Bumirejo (Pekalongan Barat)
 Bumirejo (Kebumen)
 Bumirejo (Puring)
 Bumirejo (Dampit)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing